Provença — região do sul de França
 Língua occitana (ou provençal)
 Provençal (dialeto) ou occitano provençal
 Provencal (Luisiana) — vila dos Estados Unidos

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística